Patrick Marcelino (nacido el 4 de marzo de 1994) es un futbolista brasileño que se desempeña como defensa.

En 2012, Patrick Marcelino se unió al Tanabi. Después de eso, jugó en el Ferroviária, Boa Esporte y Kashiwa Reysol.

Trayectoria

Clubes

Referencias 

Futbolistas de Brasil
Futbolistas del Boa Esporte Clube
Futbolistas del Kashiwa Reysol